Yayo est un terme pouvant désigner:

 Yayo, nom du dessinateur québécois d'origine colombienne Diego Herrera (Croc (magazine), L'Actualité, etc)

Patronyme 
 Tony Yayo (né en 1978), rappeur américain

Toponyme 
 Yayo, commune du département de Toma au Burkina Faso.
 Yayo, commune du département de Lanfièra au Burkina Faso.
 Yayo, woreda de l'Éthiopie
 Circonscription de Yayo, circonscription législative d'Éthiopie

Voir aussi 
 Kipe yayo, album de JB Mpiana

Homonymie de toponyme